„Gabon” se poate referi la:
Gabon, stat situat în vestul Africii centrale
Gabon River, fluviu în Africa
Gabon, numele inițial al orașului Libreville
Gaboń, sat în Polonia

Vezi și
Gaboon (Aucoumea klaineana), arbore tropical